Каза́чинско-Ле́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — село Казачинское.

География 
Казачинско-Ленский район занимает бо́льшую часть Предбайкальской впадины и северную часть Байкальского хребта (1200—2000 м над уровнем моря). Природная зона — тайга.

Основной водной артерией является река Киренга. Много озёр и болот.

Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура равна −3,7 °С. Амплитуда температурных колебаний — 89,5 °С, годовое количество осадков — 368 мм, выпадают в основном в июле—августе. Снег держится в среднем 190 дней и сходит в конце апреля — начале мая. Территория района приравнена к районам Крайнего Севера.

Граничит с Киренским, Усть-Кутским, Жигаловским и Качугским районами Иркутской области, а также с Республикой Бурятия.

История 
В XVI веке долину реки Киренги осваивали эвенки, образуя небольшие поселения, состоящие из юрт. С XVII столетия началось заселение территории русскими казаками и беглыми крестьянами, а затем и «промышленными людьми». Первый населённый пункт — деревня Ханда — на территории Казачинско-Ленского района был основан в 1739 году на месте впадения реки Ханды в реку Киренгу.

В декабре 1917 года на территории района была установлена Советская власть, 28 июня 1926 года в составе Киренского округа Иркутской области образован Казачинский район, который 3 декабря 1930 года был переименован в Казачинско-Ленский.

Население 

Территориальная структура расселения имеет крестообразную форму: старое расселение формировалось в XVII веке вдоль долины Киренги, новое развивается перпендикулярно, вдоль БАМа.

Население района относительно молодо: удельный вес населения трудоспособного возраста составляет 65,5 % от общей численности, младше трудоспособного возраста — 26,6 %. В половой структуре населения проявляется дефицит мужчин.

В целом демографическая ситуация характеризуется естественным приростом и миграционным оттоком населения, обусловленным излишком рабочей силы и низким жизненным уровнем в районе.

Урбанизация
Городское население (рабочие посёлки Магистральный, Улькан) составляет  % от всего населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 8 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения  и 6 сельских поселений, а также 1 межселенная территория без какого-либо статуса муниципального образования:

Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года упразднено Тарасовское муниципальное образование, территория которого была в июне была включена в Ульканское муниципальное образование.

Законом Иркутской области от 7 ноября 2022 года упразднено Мартыновское муниципальное образование, включённое в Казачинское сельское поселение к январю 2023 года.

Законом от 5 декабря 2022 года статус Кунерминского муниципального образования был изменён с городского на сельское поселение к январю 2023 года.

Населённые пункты 
В Казачинско-Ленском районе 23 населённых пункта.

В июле 2012 года на межселенной территории был упразднён посёлок Умбелла. В июне 2018 года деревни Карнаухова, Коротково, Поперечная, сёла Ермаки, Осиново были выведены из межселенной территории и включены в Казачинское муниципальное образование. В мае 2017 года к селу Казачинское были присоединены упразднённые деревни Испиритиха, Паузок, Берёзовка, Конец Луг. Законом от 5 декабря 2022 года рабочий посёлок Кунерма преобразован с 1 января 2023 года в сельский населённый пункт (посёлок).

Ресурсы 
 Минерально-сырьевые
На территории района разведаны четыре месторождения естественных строительных материалов: Балдахинское месторождение легкоплавных глин, пригодных для производства кирпича марок 100—150, Желтукское месторождение песка, пригодного для производства тяжёлых бетонов и строительных растворов, Юхтинское и Покосное месторождения песчано-гравийного материала, Хандинское месторождение бурого угля, а также месторождение берил-аквамарина.

Кроме того, по результатам поисково-оценочных работ обнаружены значительные ресурсы полиметаллических и плавикошпатовых руд, самородной серы, бурого угля, газообразных углеводородов и поделочных камней.

 Лесные
Общая площадь, занятая лесами, составляет 1630 тыс. га (87 % территории района). Запасы леса представлены преимущественно хвойными породами: сосна, ель, пихта, сибирский кедр и лиственница.

 Водные
Степень использования водных ресурсов незначительна: водоотбор составляет всего лишь 0,6 % величины устойчивого речного стока, поэтому имеются благоприятные условия для размещения водоемких производств.

Гидроэнергоресурсы оцениваются в 13,2 млрд кВт·ч среднегодовой выработки электроэнергии, но в настоящее время не используются. Наиболее актуально развитие в районе малой гидроэнергетики, обеспечивающей электроснабжение изолированных населённых пунктов.

 Охотпромысловые
Казачинско-Ленский район богат промысловыми животными, такими как соболь, белка, колонок, росомаха, барсук, бурый медведь, рысь. С целью сохранения такого разнообразия на территории района организован самый крупный по площади в Иркутской области заказник „Туколонь“.

В реках обитают ценные виды рыб: таймень, ленок, сиг, хариус, тугунок. В поймах озёр гнездятся редкие виды птиц: лебедь-кликун, клоктун, серый журавль, скопа, орлан-белохвост, чёрный аист, краснозобая казарка, филин и другие, для защиты которых создан проект особо охраняемой природной территории „Лебединые озёра“.

Богат район и лекарственными растениями: здесь собирают тысячелистник, зверобой, чистотел, золотой корень и толокнянку.

 Рекреационные
Разнообразие рельефа, растительного и животного мира, наличие уникальных гидроминеральных ресурсов, памятников природы и истории создают потенциал для развития научно-познавательного и спортивно-охотничьего видов туризма.

На территории района действует курорт „Талая“, специализирующийся на лечении и профилактике заболеваний почек, печени, обмена веществ и болезней органов зрения.

Экономика 
Казачинско-Ленский район расположен за пределами зоны сельскохозяйственного освоения. Ядро экономики района составляет лесозаготовка, лесопиление и деревопереработка (ОАО „Кунерминский ЛТХ“, ООО Русфорест-Магистральный», Небельский ЛЗУ), функционируют также предприятия строительного комплекса.

Транспортная инфраструктура 
Район достаточно удалён от основных центров, тем не менее, имеет развитую транспортную инфраструктуру. Его пересекает Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и автодорога Усть-Кут — Магистральный — Кунерма — Новый Уоян, обеспечивающая выход на федеральные трассы «Сибирь» и «Вилюй». Всего протяженность автомобильных дорог в пределах района составляет 1018,6 км.

Имеется аэропорт в селе Казачинском.

Социальная сфера 
Социальная структура включает фельдшерско-акушерские пункты, школы, библиотеки, досуговые учреждения, центр информационной и методической поддержки педагогов. В каждом посёлке района установлена телефонная связь.

В районе возрожден областной фестиваль «Театральная весна на БАМе», ежегодно проходит фестиваль детского эстрадного творчества «Зажги свою звезду», конкурсы ветеранских хоров.

Работает профессиональное училище № 68.

Примечания

Ссылки 
 Казачинско-Ленский район на портале Прибайкалье
 Казачинско-ленский район
 Герб Казачинско-ленского района
 Официальный сайт Казачинско-ленского района
 Портал Казачинско — Ленского района